Als Elbebrücke Torgau werden zwei Brückenbauwerke über die Elbe bei Torgau bezeichnet:

* Elbebrücke Torgau (Eisenbahn), eine Eisenbahnbrücke
 Elbebrücke Torgau (Straße), eine Straßenbrücke